Греку́р, Ґрекур () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 55 км на схід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2019 року Грекур було приєднано до муніципалітету Омбле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Грекур на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Грекур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма